Chrismofulvea är ett släkte av lavar. Chrismofulvea ingår i familjen Caliciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chrismofulvea